Šantić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksa Šantić (1868–1924), herzegowinisch-serbischer Dichter aus Bosnien und Herzegowina
 Jelena Šantić (1944–2000; Jelena Jovanović), serbische Primaballerina und Friedensaktivistin

Šantić steht für:

 Šantić (Adelsgeschlecht)